Pułki piechoty (strzelców) noszące numer 19:

Wojska Polskiego:
 19 Regiment Strzelców Koronnych (1794)
 19 Pułk Piechoty (1812-1813)
 19 Pułk Piechoty Liniowej (1831)
 19 Pułk Strzelców Polskich (1919) → 19 Pułk Strzelców Pieszych (1919) → 143 Pułk Strzelców Kresowych (1919-1920) → 4 Pułk Strzelców Podhalańskich
 19 Pułk Piechoty (1919) → 1 Pułk Strzelców Podhalańskich
 19 Pułk Piechoty Odsieczy Lwowa (1919-1939)
 19 Pułk Piechoty (1941-1942)
 19 Pułk Piechoty (1944) → 31 Pułk Piechoty
 19 Pułk Piechoty (1944)

Armii Cesarstwa Niemieckiego:
 19 Pułk Piechoty im. von Courbière’a (2 Poznański)

Armii brytyjskiej:
 19 Pułk Piechoty

cesarskiej i królewskiej Armii:
 19 Pułk Piechoty (?–1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 19
 19 Pułk Piechoty k.k. Landwehry – k.k. Landwehr Infanterie Regiment „Lemberg” Nr. 19
 19 Pułk Piechoty k.u. Landwehry – HonvIR 19, HIR.19 – (niem. Pécser Landwehr-Infanterieregiment Nr. 19, węg. Pécsi 19. honvéd gyalogezred)

Armii Imperium Rosyjskiego:
 19 Jegierski Pułk Strzelców (do 1833) → 21 Muromski Pułk Piechoty
 19 Kostromski Pułk Piechoty (ros. 19-й пехотный Костромской полк)
 19 Pułk Strzelców (ros. 19-й стрелковый полк)